

Pessoas
Donald Pierson
Kate Pierson

Localidades
Pierson (Iowa)
Pierson (Flórida)
Pierson (Michigan)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos